Desperate Measures — второй студийный альбом трэш-метал-группы Leeway, выпущенный в 1991 году на том же лейбле, что и дебютный альбом Born to Expire, — Profile Records.

На песню «Kingpin» был снят клип.

Список композиций 
 «Make Me An Offer» — 5:49
 «All About Dope» — 4:27
 «Soft Way Out» — 3:29
 «Stand For» — 3:41
 «No Heroes» — 3:46
 «Kingpin» — 3:53
 «Who’s to Blame» — 4:06
 «Ball Hugger» — 3:23
 «2 Minute Warning» — 2:01
 «The Future (Ain’t What it Used to Be)» — 7:27

Участники записи 
 Эдди Саттон — вокал
 A.J Novello — гитара
 Майкл Гиббонс — гитара
 Джимми Хантос — бас-гитара
 Поки Мо — ударные

Ссылки 
 Desperate Measures на discogs.com

Альбомы Leeway